Název Vitanovice má více sídel:
 Vitanovice (Pěnčín), část obce Pěnčín v okrese Liberec
 Vitanovice (Slapsko), část obce Slapsko v okrese Tábor